Haraszt: Harasztok
Haraszt, tájszó (Nógrád megye). Laza káposztafej vagy lapos vastag erezetes káposztalevél vagy savanyított tölteni való káposztafej, levél
Haraszt, település Szlovákiában
Haraszt-puszta, Bajcs része
Szentharaszt (szk. Vinohrady nad Váhom), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Galántai járás